В этом списке перечислены экранизации произведений Ромена Гари и его участие в кинематографе.

Примечания